Джордж Эллиотт Данбар Клайн (; ? — ноябрь 1984) - гренадский государственный деятель, главный министр Гренады (1961).

Биография 
Получил юридическое образования, работал по специальности.

Как политический деятель представлял Объединённую лейбористскую партию Гренады, был сподвижником Эрик Гейри.

В марте-августе 1961 г. — главный министр Гренады. 

В 1967—1973 гг. — спикер Палаты представителей Гренады.

Источники 
 http://www.zarate.eu/grenade.htm 
 http://www.caribbeanelections.com/education/independence/gd_independence.asp 

Политики Гренады
Премьер-министры Гренады
Министры финансов Гренады